Ronald Silva, conhecido como Ronald da Gaita, (Curitiba, 27 de março de 1940 — Curitiba, 5 de junho de 2008) foi um gaitista brasileiro.

Biografia
É um dos fundadores da Orquestra Harmônicas de Curitiba. Começou a tocar harmônica muito cedo, sozinho, escutando a discos de um artista proeminente na época, o Edu da Gaita.

Ao longo de sua jornada gaitística conheceu outros harmonicistas brasileiros, tais como Maurício Einhorn, Rildo Hora e Ulysses Cazallas, que trocando idéias e experiências, contribuiram muito para a harmônica brasileira.

Fez parte de trios, quartetos, quintetos e foi coordenador musical da Troupe da Gaita. Sua sonoridade e dedicação a harmônica trouxeram como resultado arranjos feitos para gaita de boca, explorando todas as nuances e características do instrumento, como ele mesmo dizia: "tocando a harmônica como ela deve ser tocada".

Gaitistas do Paraná
Naturais de Curitiba